Rodina kan syfta på:

Rodina (parti) - ett politiskt parti i Ryssland
Rodina (ukrainskt parti) - ett politiskt parti i Ukraina
HK Rodina Kirov - en rysk bandyklubb
Rodina (tv-kanal) - en bulgarisk tv-kanal inriktad på musik.

Geografi

Bulgarien 

 Rodina (distrikt), Veliko Tarnovo, Obsjtina Zlataritsa,

Se även
 Rodinia
 Rodinia (djur)

Robotskapade Bulgarienförgreningar